«Lost in the Echo» — (в пер. з англ. «Втрачені в луні») пісня, записана американською рок-групою

Linkin Park для п'ятого студійного альбому Linkin Park Living Things і випущена як сингл 19 жовтня 2012.

Список композицій

Примітки

Посилання 

Сингли Linkin Park

Сингли 2012

Пісні 2012

Англомовні пісні